Az 1960–1961-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien az 1960-61-es szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1961–62-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Austria Wien részt vett az 1961–62-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 Az Austria Salzburg, az Admira Wien és az FC Dornbirn kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok